Koslowski ist der Familienname folgender Personen:

 Danila Walerjewitsch Koslowski (* 1985), russischer Schauspieler
 Dennis Koslowski (* 1959), US-amerikanischer Ringer
 Dmitri Eduardowitsch Koslowski (* 1999), russischer Eiskunstläufer
 Felix Koslowski (* 1984), deutscher Volleyballtrainer
 Heike Koslowski (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Iwan Semjonowitsch Koslowski (1900–1993), russischer Sänger (lyrischer Tenor)
 Jan Koslowski (* 1987), deutscher Regisseur, Autor und Schauspieler
 Kazimierz Koslowski (* 1928), polnischer Kinderradiologe
 Lars Koslowski (* 1971), deutscher Tennisspieler
 Lasse Koslowski (* 1987), deutscher Fußballschiedsrichter
 Leo Koslowski (1921–2007), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Manfred Koslowski (1942–2008), deutscher Politiker (CDU)
 Manfred Koslowski, bürgerlicher Name von Paul Koslo (1944–2019), deutsch-kanadischer Schauspieler

 Mieczyslaw Koslowski (1876–1927), polnisch-sowjetischer Jurist, Revolutionär und Diplomat
 Nikolai von Koslowski (* 1958), deutscher Hörfunkregisseur und -journalist
 Peter Koslowski (1952–2012), deutscher Philosoph
 Fürst Pjotr Borisowitsch Koslowski (1783–1846), russischer Staatsrat, Diplomat und Schriftsteller 
 Thorsten Koslowski (* 1975), deutscher Eishockeyspieler
 Willi Koslowski (* 1937), deutscher Fußballspieler

Koslowski steht weiterhin für

 Familienname des Komikerduos DieAussenseiter
 Koslowski & Haferkamp, Titel einer deutschen Fernsehkrimiserie
 Erwin Koslowski, Figur aus der Fernsehserie Ein Herz und eine Seele

Siehe auch:
 Koslowskaja
 Koslowsky
 Kozłowski
 Spondylometaphysäre Dysplasie Typ Koslowski